Tab sau TAB poate fi:

 Tab, oraș în Ungaria
 Tab, termen folosit în informatică
 TAB, abreviere de la Transportor Amfibiu Blindat, o sub-categorie de transportoare blindate pentru trupe